

Чурачики — село, Комсомольський район, Чувашія
 Чурачики — село, Цівільський район, Чувашія

Див. також 
 Нові Чурачики